Ciorănescu se poate referi la:

 Nicolae Ciorănescu (1903, București – 1957), matematician român, ales membru post-mortem al Academiei Române
 Ioan Ciorănescu (1905 – 1926), poet și traducător român
 Ecaterina Ciorănescu-Nenițescu (1909, București – 2000), chimist român, membru titular al Academiei Române
 Alexandru Ciorănescu (1911, Moroeni – 1999), autor, diplomat, lingvist, etimolog și istoric român
 George Ciorănescu (1918 – 1993), poet, traducător, prozator și jurnalist român

Vezi și 
 Cioran
 Cioranu

Nume de familie românești
Împrumuturi lingvistice din limbile slave